Hayum ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Hayum (1709–1766), Hofjude und Händler in Stuttgart, Milizfaktor und erster Vorsteher der israelitischen Gemeinde  in Mannheim
 Jakob Hayum († 1682), deutscher Mediziner und in Mannheim praktizierender Arzt sowie „Judenarzt“
 Simon Hayum (1867–1948), württembergischer Rechtsanwalt und Tübinger Gemeinderat

Hayum ist der Name folgender Orte:
 Hayum (Súdwest-Fryslân), Ort in der niederländischen Gemeinde Súdwest-Fryslân